Éric Di Meco (1963-), footballeur français ;
 Marco Di Meco (1982-), flûtiste italien.